Villamoros puede hacer referencia a:

 Villamoros de Mansilla, localidad del municipio de Mansilla Mayor, provincia de León, España;
 Villamoros de las Regueras, localidad del municipio de Villaquilambre, provincia de León, España.